Hundegger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hundegger (* 1963), österreichische Autorin
 Hans Hundegger (* 1954), deutscher Unternehmer

Siehe auch
 Hundoegger
 Hundögger